Miejscowości w USA:
 Mechanic Falls – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Mechanic Falls – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin

Gminy w USA:
 Mechanic Falls (ang. Mechanic Falls Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin